Droit de passage:
 Le droit de passage, une notion juridique consistant à permettre à une personne d'utiliser un chemin sur une propriété ne lui appartenant pas.
 Droit de passage (titre original : Crossing Over), film américain sorti en 2009.